Шварцвальд-Бар () — район в Німеччині, в складі округу Фрайбург землі Баден-Вюртемберг. Адміністративний центр — місто Філлінген-Швеннінген.

Населення 
Населення району становить  осіб (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район поділяється на 10 громад () та 10 міст ():

Дані про населення наведені станом на .

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт  

Райони Баден-Вюртембергу